Barbora Pleskačová je česká modelka a účastnice soutěží krásy.

Osobní život 
Barbora Pleskačová pochází z Velkých Pavlovic.

Soutěže Miss 
Barbora Pleskačová se účastnila několika soutěží krásy. Na většině z nich se umístila na předních pozicích, například na:
 Miss víno 2012 – vítězka
 Miss Tourism Queen of the Year International 2010 – TOP 10

Odkazy

Reference 

České modelky
Narození ve 20. století
Žijící lidé
Ženy